Комсино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Комсино — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Комсино — деревня в Перемышльском районе Калужской области.